Zdovc ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Zdovc (* 1987), slowenische Volleyballspielerin
 Edvin Zdovc (~1930–1976), jugoslawischer Diplomat
 Jurij Zdovc (* 1966), jugoslawischer bzw. slowenischer Basketballspieler und -trainer